Nordplatz steht für:
 Nordplatz (Leipzig)
 Nordplatz (Münster), siehe Liste der Baudenkmäler im Stadtbezirk Münster-Mitte
 Nordplatz (Zwickau), siehe Liste der Kulturdenkmale in der Nordvorstadt (Zwickau)

 Nordplatz, 1946–1991 der Name des Olbrichtplatzes in Dresden
 Nordplatz, veraltet für Nordmarkt (Dortmund)

Siehe auch:
 Nordallee
 Nordstraße